Bundestagswahlkreis 240 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Kulmbach (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Hof (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Donau-Ries (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Donauwörth (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Kaufbeuren (1949 bis 1961)